Die tschechische Fußballnationalmannschaft (tschechisch Česká fotbalová reprezentace) ist formal Nachfolgerin der tschechoslowakischen Fußballnationalmannschaft, die nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei in Tschechien und Slowakei zum 1. Januar 1993 noch bis zum erfolglosen Abschluss der bereits begonnenen Qualifikationsrunde zur WM 1994 Ende 1993 existierte.

Als Auswahlmannschaft des Böhmisch-Mährischen Fußballverbands wurde das tschechische Team 1994 neu formiert. Bei der Fußball-Europameisterschaft 1996 in England unterlag man erst in der Verlängerung des Finales der deutschen Mannschaft. Bei den Europameisterschaften 2000, 2008 und 2016 schied das Team bereits in der Vorrunde aus, während es bei der EM 2004 den Halbfinaleinzug schaffte, und 2012 das Viertelfinale erreichte. Für die WM 2006 qualifizierte sich Tschechien – nach zwei Relegationsspielen gegen Norwegen – erstmals für die Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Im Turnier schied die Mannschaft nach der Vorrunde aus.

Ebenso wie für die Slowakei berücksichtigt die FIFA auch für Tschechien die Ergebnisse des tschechoslowakischen Teams, wie den Gewinn der Fußball-Europameisterschaft 1976 sowie das Erreichen der Endspiele der Weltmeisterschaften 1934 und 1962.

Trainer 
Den Posten des Nationaltrainers hatte bis Oktober 2009 Ivan Hašek inne, der zugleich auch Vorsitzender des tschechischen Fußballverbandes ČMFS war. Als Trainer-Berater fungierten der ehemalige Nationaltrainer Karel Brückner und Michal Bílek, der bis 2008 den tschechischen Rekordmeister Sparta Prag trainiert hatte und danach Trainer des slowakischen Erstligisten MFK Ružomberok war. Hašek hatte den Posten von František Straka übernommen, der die Mannschaft von Mitte Mai 2009 bis Ende Juni 2009 für ein Freundschaftsspiel gegen Malta (Ergebnis 1:0) betreut hatte. Nach dem Scheitern in der WM-Qualifikation trat Hašek zurück. Seine Nachfolge trat Michal Bílek im Oktober 2009 an.

Trainer seit 1994 
  Dušan Uhrin (1994 – Dezember 1997)
  Jozef Chovanec (Januar 1998 – Dezember 2001)
  Karel Brückner (Dezember 2001 – Juni 2008)
  Petr Rada (Juli 2008 – April 2009)
  František Straka (Mai 2009 – Juni 2009)
  Ivan Hašek (August 2009 – Oktober 2009)
  Michal Bílek (Oktober 2009 – September 2013)
  Josef Pešice (September 2013 – Januar 2014)
  Pavel Vrba (Januar 2014 – Juni 2016)
  Karel Jarolím (August 2016 – September 2018)
  Jaroslav Šilhavý (seit September 2018)

Kader 
Die folgenden Spieler standen im Kader für die UEFA-Nations-League-Spiele im Juni 2022.

Anmerkung: (R) = Reserve

Teilnahmen

Fußball-Weltmeisterschaften 

Tschechien war während der bis 1990 ausgetragenen WM-Turniere Teil der Tschechoslowakei. Nach der Trennung von der Slowakei konnte sich die Mannschaft erst einmal bei fünf Anläufen für eine WM qualifizieren. Dabei traf Tschechien in der Qualifikation für die WM 1998 und 2010 auf die Slowakei.

Fußball-Europameisterschaften 

Tschechien nahm als Teil der Tschechoslowakei an den Europameisterschaften 1960 bis 1992 teil. Nach der Aufspaltung der Tschechoslowakei in zwei selbständige Staaten nahm Tschechien erstmals an der Qualifikation zur EM 1996 teil und konnte sich seitdem immer qualifizieren, während es der Slowakei erst 2016 gelang, sich wieder für eine Endrunde zu qualifizieren.

UEFA Nations League 
 2018/19: Liga B, 2. Platz mit 2 Siegen und 2 Niederlagen
 2020/21: Liga B, 1. Platz mit 4 Siegen und 2 Niederlagen
 2022/23: Liga A, 4. Platz mit 1 Sieg, 1 Remis und 4 Niederlagen
 2024/25: Liga B

Spiele gegen deutschsprachige Nationalteams 
(Ergebnisse aus tschechischer Sicht)

Länderspiele gegen Deutschland
 9. Juni 1996 in Manchester (EM-Vorrunde): 0:2 (0:2)
 30. Juni 1996 in London (EM-Finale): 1:2 (0:0, 1:1) n.GG.
 3. Juni 2000 in Nürnberg: 2:3 (0:1)
 23. Juni 2004 in Lissabon (EM-Vorrunde): 2:1 (1:1)
 24. März 2007 in Prag  (EM-Qualifikation): 1:2 (0:1)
 17. Oktober 2007 in München  (EM-Qualifikation): 3:0 (2:0)
 8. Oktober 2016 in Hamburg  (WM-Qualifikation): 0:3 (0:1)
 1. September 2017 in Prag  (WM-Qualifikation): 1:2 (0:1)
 11. November 2020 in Leipzig: 0:1 (0:1)

Länderspiele gegen die Schweiz
 20. April 1994 in Zürich 0:3 (0:3)
 1. Juni 1996 in Basel 2:1 (1:1)
 18. August 1999 in Drnovice 3:0 (0:0)
 7. Juni 2008 in Basel 1:0 (0:0)

Länderspiele gegen Österreich
 29. Mai 1996 in Salzburg 0:1 (0:0)
 2. April 2003 in Prag 4:0 (2:0) (EM-Qualifikation)
 11. Oktober 2003 in Wien 3:2 (1:0) (EM-Qualifikation)
 22. August 2007 in Wien 1:1 (1:0)
 3. Juni 2014 in Olmütz 1:2 (1:1)

Länderspiele gegen Liechtenstein
 12. Oktober 2010 in Vaduz 2:0 (2:0) (EM-Qualifikation)
 29. März 2011 in České Budějovice 2:0 (1:0) (EM-Qualifikation)

Länderspiele

Rekordspieler 
Von den derzeit aktiven Spielern hat Vladimír Darida mit 76 Spielen die meisten Länderspiele bestritten.

Rekordtorschützen 

Quellen: 

Stand: 19. November 2022

Liste der Nationalspieler 
Eine Liste aller Nationalspieler findet sich unter Liste der tschechischen Fußballnationalspieler.

Anmerkungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 Homepage des tschechischen Verbandes (tsch./engl.)
 Fußball-Dossier Tschechien der Bundeszentrale für politische Bildung

 
Fußballnationalmannschaft (UEFA)
Fussball